Bustadmyrtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Bustadmyrtjärnen (Alanäs socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun, 
Bustadmyrtjärnen (Gåxsjö socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn